

Aves 
 Lamprospiza melanoleuca  - Pipira-de-bico-vermelho
 Mitrospingus oleagineus  - Pipira-olivácea
 Tachyphonus rufus  - Pipira-preta
 Ramphocelus nigrogularis  - Pipira-de-máscara
 Ramphocelus carbo  - Pipira-vermelha
 Lanio nattereri  - Pipira-de-natterer
 Lanio versicolor  - Pipira-de-asa-branca
 Lanio fulvus  - Pipira-parda
 Lanio penicillata  - Pipira-da-taoca
 Cyanicterus cyanicterus  - Pipira-azul

Ver também 
 Lista de aves do Brasil

Desambiguações de animais